Gradec může být:
 Gradec (Záhřeb) – historická část města Záhřeb
 Gradec (opčina) – opčina v blízkém okolí Záhřebu
 Slovinský Hradec (Slovenj Gradec) – město ve Slovinsku
 Městská občina Slovinský Hradec
 Gradec – slovinský název města Štýrský Hradec v Rakousku
 Gradec (Slivenská oblast) – vesnice v Bulharsku

Související články 
 Gradca
 Gradac
 Hradec

Externí odkazy